Commander peut désigner :
 un grade militaire, dont l'équivalent dans de nombreuses marines est le  :
 Commander, dans les forces armées des États-Unis, notamment dans l’US Navy et l’US Coast Guard,
 Commander, grade d'officier supérieur de la Royal Navy.
 Commander, une chanson de Kelly Rowland ;
 Aero Commander Inc est un constructeur aéronautique américain aujourd'hui disparu ;
 Commander Tom est un DJ allemand.
 Commander, chien de Jill et Joe Biden.

Voir aussi